Caurel (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Caurel (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny